Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2009 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Anabel Medina Garrigues in Virginia Ruano Pascal sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Cara Black /  Liezel Huber (polfinale)
  Kveta Peschke /  Lisa Raymond (tretji krog)
  Anabel Medina Garrigues /  'Virginia Ruano Pascual (prvakinji)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (tretji krog)
  Serena Williams /  Venus Williams  (tretji krog)
  Nuria Llagostera Vives /  Maria Jose Martinez Sanchez (prvi krog)
  Daniela Hantuchova /  Ai Sugijama (tretji krog)
  Maria Kirilenko /  Flavia Pennetta (tretji krog)

<ol start="9">
 Su-wei Hsieh /  Šuaj Peng ''(polfinale)
 Bethanie Mattek-Sands /  Nadja Petrova ''(četrtfinale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Patty Schnyder ''(četrtfinale)
 Viktorija Azarenka /  Jelena Vesnina ''(finale)
 Vania King /  Monica Niculescu ''(tretji krog)
 Chia-jung Chuang /  Sania Mirza ''(drugi krog)
 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo ''(prvi krog)
 Zi Yan /  Jie Zheng ''(četrtfinale)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Zunanje povezave 
 Drevo

Ženske dvojice
2009